Borreby kan henvise til flere stednavne i Danmark og Sydslesvig:
 Borreby (Bellinge Sogn) – en bebyggelse i Bellinge Sogn
 Borreby Dyrehave – et område i Boeslunde Sogn
 Borreby (Egernførde) – en bydel i Egernførde
 Borreby (Fangel Sogn) – en bebyggelse i Fangel Sogn
 Borreby (Magleby Sogn) – en herregård i Magleby Sogn ved Skælskør